Teva Pharmaceutical Industries Ltd. () (), ou simplesmente Teva (do hebraico "natureza"), é uma empresa multinacional farmacêutica estadunidense especializada no desenvolvimento, produção e marketing de medicamentos genéricos. Está sediada em Petah Tikva. É a maior empresa de Israel.

A empresa está entre as vinte maiores companhias farmacêuticas do mundo, com vendas anuais da ordem de  de dólares estadunidenses (em 2004), empregando cerca de  trabalhadores, não só em Israel, mas em todo o mundo.

História de aquisições

Subsidiarias

Africa
Assia Pharmaceuticals Ltd.
Teva Pharmaceuticals (Pty) Ltd.

Asia

Oncotest [Israel]
Ratio Pharma
TAPI Teva API Israel
Teva API India Ltd.
Teva Israel
Teva Japan
Teva Singapore
Teva SLE [Israel]

América Latina

Ivax Argentina
Laboratorio Chile
Teva Brazil
Teva Mexico
Teva Perú (Corporación Medco and Infarmasa)

América do Norte

Barr Pharmaceuticals
Plantex USA
Teva Animal Health
Teva Biopharmaceuticals USA
Teva Canada
Teva Neuroscience
Teva Neuroscience Canada
Teva Parenteral Medicines
Teva Pharmaceuticals Curaçao N.V.
Teva Pharmaceuticals USA
Teva Specialty Pharmaceuticals

Europa

Med Ilaç A.Ş.
Plantex Chemicals B.V.
Pliva Croatia
Prosintex – ICI
Ratiopharm GmbH
Sicor Biotech UAB (Lithuania)
Sicor Europe
Sicor Italy S.r.I.
Teva API International Spain
Teva Belarus
Teva Belgium
Teva Bulgaria
Teva Czech-Republic
Teva Classics France
Teva Finland Oy
Teva Generics Spain
Teva Group Germany
Teva Hungary Ltd.
Teva Kazakhstan
Teva Moscow
Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
Teva Pharmachemie B.V.
Teva Pharma UK
Teva Pharma AG
Teva Italia S.r.l.
Teva Pharma Portugal Ltd.
Teva Serbia d.o.o.
Teva Sweden AB
Teva Pharmaceutical Fine Chemicals S.r.I.
Teva Pharmaceutical Works Ltd.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Teva Pharmaceuticals Ireland
Teva Pharmaceuticals Polska (Poland)
Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
Teva UK Limited
Teva Ukraine

Ligações externas 
 

Empresas com sede em Petah Tikva
Empresas farmacêuticas de Israel
Empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque
Empresas ex-listadas na NASDAQ